Ду́рово —  промежуточная станция 5-го класса  Смоленского направления Московской железной дороги на линии Москва — Минск. Расположена в посёлке при станции Дурово, на юго-западе деревни Дурово.

В Дурово сходятся  участки Вязьма — Духовская и Дурово — Владимирский Тупик. 

Расстояние до узловых станций (в километрах): Духовская — 94, Вязьма — 65.

Ссылки 
станция Дурово на Викимапии

станция Дурово на Яндекс.Расписаниях
Железнодорожные станции и платформы Смоленской области